Борычевка — топоним:

 Борычевка — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины
 Борычевка — река в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины